Barend est un prénom néerlandais notamment porté par :
 Barend Avercamp, peintre néerlandais 
 Barend Biesheuvel, homme politique néerlandais
 Barend Cornelis Koekkoek, peintre néerlandais 
 Barend du Plessis, homme politique d'Afrique du Sud
 Barend van der Meer, peintre néerlandais

Homonymie de prénom